Oleh Anatoliyovych Husyev - em ucraniano, Олег Анатолійович Гусєв (Sumy, 25 de abril, 1983) é um futebolista ucraniano que atua como meia ou lateral-direito. Atualmente joga pelo Dínamo de Kiev.

Nos tempos de URSS, seu nome era russificado para Oleg Anatolyevich Gusev (Олег Анатольевич Гусев).

Carreira

Lesão em 2014 
Após colidir com o goleiro Jan Laštůvka durante um jogo contra o Dnipro em março de 2014, Husyev caiu desacordado, sendo primeiramente acudido por Jaba Kankava, jogador do time adversário, que desobstruiu a respiração de Husyev separando a arcada dentária superior da inferior com as mãos. Após a ação Husyev retomou a consciência, e foi atendido por paramédicos.

Ligações externas 
Perfil em Soccerbase 

Naturais de Sume
Futebolistas da Ucrânia
Futebolistas do Arsenal Kiev
Futebolistas do Dínamo de Kiev
Jogadores da Seleção Ucraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Eurocopa de 2012